«Теорія Погодіна — Соболевського», «Гіпотеза Погодіна — Соболевського» — припущення про те, що стародавній Київ населяли ніби предки росіян, а не предки українців.

Ця гіпотеза про те, що предками росіян були нібито племена поляни, деревляни, сіверяни, які після монголо-татарської наваои ніби повтікали в Центральну Росію, а на їх місце нібито пізніше прибули переселенці з Волині і Карпат.

...

Джерела 
 Грушевський М. С. Історія України-Руси . — Т. 1. — К. : Наукова думка, 1991. — С. 197—200 , 551—556 . — ISBN 5-12-002469-6.
 Мовознавство. — 1993. — № 2. — С. 14—16.
 Огієнко І. І. Українська культура ;— К., 1992

Посилання 
 Матеріали до дискусії щодо гіпотези Погодіна 
 Матеріали до дискусії щодо гіпотези Погодіна-Соболевського 
 М. Грушевський. Теорія старої великоросийської кольонїзації на Поднїпровю 
  М. Максимович. «Филологические письма к М. П. Погодину»
  М. Максимович. «Ответные письма к М. П. Погодину»
  М. Максимович. «Новые письма к М. П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия»
  М. Максимович. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым народом // Собрание сочинений М. А. Максимовича, Т. І, Отдел исторический. — К., 1880. — С.131—145.
  О. Котляревський. «Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV в.?» 
  В. Б. Антонович. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие 
  А. Кримський. Филология и Погодинская гипотеза (Дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волынском происхождении малоруссов?)  /  Киевская старина, 1898, № 6, 9; 1899, № 1, 6, 9;
 А. Кримський. Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів // Кримський А. Ю. Твори: В 5-ти томах. — К.: Наукова думка, 1973. — Т. 3. — С. 136—199.
  А. Кримський. Древне-киевский говор. // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1906. — Т. XI. Кн. 3. — С. 368—411.
 А. Кримський. Украинская грамматика . Томъ 1. Выпускъ 1. 1907.
  О. Шахматов. «Краткий очерк истории малорусского (украинского) языка» , 1916.
  П. Г. Житецький. По поводу вопроса о том, как говорили в Киеве в XIV и XV веках / Житецький П. Г. Вибрані праці: Філологія. /Упорядкування, вступна стаття і примітки Л. Т. Масенко. — К.: Наукова думка, 1987. — С. 287—300.
 Глущенко В. А., Жихарєва О. Л.  Гіпотеза М. П. Погодіна — О. І. Соболевського в мовознавстві XIX ст. — 20-30-х рр. XX ст. Филологические исследования: сб. науч. работ. — Донецк, 2006. — Вып. 8. — С. 169–181.

Примітки